Le terme ligne 121 est utilisé pour désigner plusieurs lignes de transports en commun :

Voies ferrées 
 Ligne 121 (fermée) de la Société nationale des chemins de fer belges
 Ligne 121 des chemins de fer slovaques

Voir aussi 
  

121